Head se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jason J. Head
 Jason Head